Live in Toronto může být:
 Live in Toronto (album, King Crimson) – koncertní album britské rockové skupiny King Crimson z roku 2016
 Live in Toronto (album, Psychic TV) – koncertní album britské experimentální skupiny Psychic TV z roku 1987